Swiss Market Index
 Supplier Managed Inventory
 
 SMI – międzynarodowy kod IATA Portu lotniczego Samos
 SMI (Structure of Management Information) – gramatyka dla tworzenia baz MIB protokołu SNMP